Gminy w Czechach:
 Jasenná – gmina w powiecie Náchod
 Jasenná – gmina w powiecie Zlín